Ори́ся Миха́йлівна Коза́к (*1 травня 1934 — †27 жовтня 2004, Косів) — провідний майстер художньої кераміки.

Асортимент творів: великі декоративні вази, тарілки, дзбанки, макітри, питтєві набори.

Учасник виставок: всесоюзних (м. Москва, 1958, 1979), республіканських (м. Коломия, 1960, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981, 1983; м. Київ, 1970), міжнародних (Югославія, 1980). Твори зберігаються в Україні та за кордоном.

У Національному музеї Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського зберігається 132 твори майстрині.

Див. також

Примітки

Посилання

Джерела 
 Козак Орися Михайлівна 

Українські керамісти
Померли в Косові (Україна)